Polska Liga Siatkówki – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Polsce
 Polska Liga Siatkówki – polska spółka akcyjna, organizująca i prowadząca rywalizację dla zawodowych klubów siatkarskich (męskich i żeńskich) w Polsce
 Pro Loquela Silesiana - Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy
 PLS – format pliku
 Palomar-Leiden-Survey – program obserwacji nieba w poszukiwaniu asteroid